Salom puede referirse a:

 Antonio María Salom, canciller venezolano.
 Bartolomé Salom, general venezolano de la Independencia Hispanoamericana.
 Carlos Emiliano Salom, médico venezolano.
 Ramon Escovar Salom, abogado venezolano, congresista, embajador, canciller y fiscal general de la Nación.
 Salom Mesa, político, congresista y anarquista venezolano.
 Carlos Salom, futbolista argentino. 
 Luis Salom, motociclista español.
 Jaime Salom, dramaturgo español.
 Shalom, una palabra hebrea que significa «paz» o «bienestar».
 Şalom, un periódico semanal de la comunidad judía de Turquía.
 Salom, una ciudad en Venezuela.
 Salom, una de las parroquias del municipio Nirgua del Estado Yaracuy (Venezuela).
 Salom, rio del municipio Nirgua del Estado Yaracuy (Venezuela).
 Salom, una de las parroquias del municipio Roscio del Estado Bolívar (Venezuela).
 Bartolomé Salom, una de las parroquias del municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo (Venezuela).